Ñorquinco oder Ñorquincó bezeichnet:

 Ñorquinco (Aluminé), Ort in Argentinien (Provinz Neuquén)
 Lago Ñorquinco, See in Argentinien (Provinz Neuquén)

 Ñorquincó, Ort in Argentinien (Provinz Río Negro)
 Departamento Ñorquincó, Verwaltungseinheit der argentinischen Provinz Río Negro